El término jote puede referirse a:
 Jote: algunas especies de aves americanas similares a los buitres, también conocidas como zopilote, aura, urubú o zamuro.
 Jote de cabeza colorada
 Jote de cabeza negra
 Jote: bebida alcohólica producto de la mezcla de vino tinto con una bebida de cola, originaria de Chile es también llamada Licor de ave en la jerga juvenil por la concordancia de nombre con el ave de buitre. más información en wikicopete

Además en Chile suele ser una forma, a veces despectiva, de referirse a un varón que galantea en demasía o insistentemente con una mujer o viceversa. A la acción mencionada se le denomina jotear.

Enlaces externos